Евгений Иосифович Давидсон (15 августа 1934) — профессор ФГБОУ ВПО СПбГАУ, кафедры ТСА, доктор технических наук, академик международной академии аграрного образования, заслуженный деятель науки и техники России.
 Обогатил науку о почве как объекте обработки машинами.

 Разработал датчики, приборы и алгоритмы идентификации, моделирования и кибернетики почвообрабатывающих, посевных, посадочных и клубнеуборочных машин.

 Является соавтором  изобретений 20-ти рабочих органов машин и приборов для оценки качества их функционирования.

 Его машины УГН-4К и ГС-1,4 выпускались серийно.

 Им основана петербургская научная школа по моделированию и кибернетике сельхозмашин.

 Является соавтором 8-ми книг и 190-ста научных публикаций.

Последние публикации 
 Методика повышения технологической эффективности комплекса почвообрабатывающих, посевных и комбинированных машин для возделывания овощей совершенствованием их рабочих органов. Известия Международной академии аграрного образования. — Вып. № 14 (2012). — Том 1. Выпуск посвящён 100-летию со дня рождения профессора А. Б. Лурье. — МААО, СПбГАУ. — СПб. — 2012. — С. 156—168./ Размещена в базе данных РИНЦ/
 Эффективный почвенный сепаратор для картофелеуборочной машины. Ж. Тракторы и сельхозмашины. — 2011. — № 10. — С. 15-16. / Размещена в базе данных РИНЦ/
 Почвенный сепаратор картофелеуборочного комбайна. Механизация и электрификация сельского хозяйства. — 2011. — № 7. — С. 28-29./ Размещена в базе данных РИНЦ/
 Методические указания и дневник-отчёт по технологической практике студентов III курса. СПбГАУ, — СПб, 30 С., в соавторстве.
 Концепции развития сельхозмашин до 2020 года. Международный Агропромышленный конгресс «Инновации — основа развития АПК». — СПб: Ленэкспо. — 2010. — с. 129.
 Коллекция профессора Рао. Сборник научных трудов СПбГАУ. — 2010. — СПб. — с.20.
 Сборники научных трудов «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». СПбГАУ. — СПб. — 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011,2012,2013; научное редактирование.
 Концепции развития сельхозмашин до 2020 года. Сборник научных трудов «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»,СПбГАУ, 2011 г., СПб.,С.22 Краснодар,КубГАУ,2013 г. /http//kubsau.ru/Размещена в базе данных РИНЦ./
 Методические концепции подготовки магистров агроинженерного направления. Сборник научных трудов «Технологии и средства механизации сельского хозяйства»/ СПбГАУ.,СПб.,2012 г., С.36 — 41
 Инновацонные предложения по выходу АПК России из кризиса. Сборник научных трудов « Технологии и средства механизации сельского хозяйства» / СПбГАУ.,СПб.,2013 г., С.37
 Персональная оценка научной эффективности преподавателей агроуниверситетов по методике НЭБ .//http.profdavidson.ucoz.ru /publ / 1-1-0-15
 Кибернетика сельхозмашин и точное земледелие .// http. profdavidson.ucoz.ru / publ/ 1-1-0-16
Социальные функции сельхозмашин. // http.profdavidson.ucoz.ru /publ/ 1-1-0-17
Концепции развития сельхозмашин до 2030 года.//http.profdavidson.ucoz.ru / publ / 1-1-0-18
Мои биография и наукография.//http.profdavidson.ucoz.ru/ blog/2019-08-19-43

Монографии 
«Сельхозмашины. Идентификация, моделирование, кибернетика». СПбГАУ. — СПб. — 2009. — 154 С.«Научные исследования мобильных сельхозмашин». Авторский курс лекций для магистров агроинженерного направления. СПбГАУ. — СПб. — 2009. — 133 С.«Моделирование системы почвообрабатывающих и посевных машин». Учебное пособие для слушателей ФПК,Ленинградский сельскохозяйственный институт, Ленинград,-1984 г.-33 С.

Ссылки 
 Изданные книги  Сайт проф. Е. И. Давидсона  Блог Е. И. Давидсона 

Учёные России